

Strutture 
 casino – in architettura, dal XVII secolo, casa signorile di campagna (es. casino di caccia); per estensione, anche edificio un tempo presente nei giardini o parchi di grandi proprietà nobiliari
casino – struttura all'interno della quale si esercita la prostituzione. Suoi sinonimi sono: bordello, lupanare, postribolo

Geografia 
 Casino – città del Nuovo Galles del Sud (Australia)
 Casino – vecchia denominazione del comune di Castelsilano, in Calabria, fino al 1950

Musica 
 Casino – album del 1978 dal musicista italo americano Al Di Meola
 Casino – album del 2000 dal gruppo musicale svedese Alcazar
 Casino – singolo del 2019 di Katja Krasavice

Altro 
 Casino – multinazionale francese di grande distribuzione organizzata
 Casino – serie a fumetti per adulti disegnata da Leone Frollo e pubblicata dalla Edifumetto
 Casino – tipo di cocktail
 Casino (Glitz) – romanzo di Elmore Leonard del 1985

Pagine correlate 
 Casinò (disambigua)
 Cassino (disambigua)

Altri progetti